Décio – imperador romano
Décio Esteves – futebolista brasileiro
Décio Freitas – jornalista e historiador brasileiro
Décio Góes – político brasileiro

Decio
Desambiguações de história